Чемпионат Северной Ирландии по футболу 1990/1991 — 90-й сезон чемпионата Северной Ирландии по футболу. Чемпионский титул смог защитить клуб «Портадаун».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика на rsssf.com 

Северная Ирландия
Северная Ирландия
Чемпионат Северной Ирландии по футболу
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1990/1991
1990-е годы в Северной Ирландии